Серге́й Бернга́рдович Фрёлих (, ) — деятель эмиграции первой волны, Русского освободительного движения, мемуарист.

Биография 
Отец Сергея Бернгардовича Фрёлиха был балтийским немцем из Пернова в Эстляндии. Его мать происходила из силезского рода фон Зиберт (де Зиберт), один из членов которого, Йоганн Эрнест, в чине действительного статского советника, получил русское потомственное дворянство. Фрёлих — придуманная фамилия. Дед Сергея Фрёлиха, будучи сам знатного рода балтийских баронов, решил жениться на эстонке, что было в те времена совершенно невозможно. Чтобы брак был записан в церковной книге он записался под вымышленной фамилией «Фрёлих».

С 1914 до 1920 года семья (с годичным перерывом в 1918 году в Липецке, Тамбовской губернии) жила в Москве. Там Фрёлих учился в гимназии, а с 1 марта 1919 до 30 ноября 1920 г. служил в Отделе Статистики Главного правления чайной и кофейной промышленности.

В декабре 1920 года семья эмигрировала в Ригу, где Фрёлих продолжил своё учился в русской Ломоносовской гимназии, которую окончил в 1923 году. Вначале он работал спортивным журналистом в русской газете в Риге. Он был членом скаутской организации и, будучи успешным легкоатлетом, состоял в рижских спортивных клубах — в частности он создал клуб «Унион». С 1923 года он учился в Котен-Ангальт во Фридриховском политехникуме, где в 1927 году получил диплом инженера после выдержанного главного экзамена по специальности подземного строительства. Он продолжил свои занятия еще на год в политехникуме в Берлине — Шарлотенбурге. В Берлине познакомился со своей будущей женой и женился на ней. Будучи членом спортивного клуба Шарлотенбург, Фрёлих участвовал в нескольких спортивных турнирах в разных странах. На протяжении всей своей жизни Фрёлих занимался политикой — был членом разных антисоветских организаций в Риге.

С 1 марта 1928 года по 26 августа 1929 года отбывал воинскую повинность в латышской армии и был демобилизован с чином унтер-офицера, продолжая служить, в ополчении до того дня, когда оно было распущено при приходе Красной армии в июне 1940 года. Под конец он занимал должность помощника ротного командира. Всё это время он работал в фирме отца «Константин Пекшенс», занимающейся проведением в дома центрального отопления в качестве инженера-строителя, а позже как уполномоченный, до того момента, когда в 1940 году предприятие его отца перешло в ведение советского военного управления. Впрочем, новые власти оставили бывшего владельца работать на предприятии в должности инженера. После установления в Латвии советской власти Фрёлих вступил движение сопротивления.

15 марта 1941 года семья Фрёлих, отбыла с последней группой переселенцев, немецких балтийцев, в Германию. Хотя семья не хотела уезжать, но настойчивые убеждения присланного на фабрику русского комиссара, утверждавшего что ничего хорошего ждать Фрёлихам от новой власти не приходится и что им уезжать нужно обязательно, а также начавшиеся репрессии склонили Фрёлих к необходимости отъезда. Уже летом, после начала Великой Отечественной войны и захвата Третьим рейхом Прибалтики, вновь вернулся в Ригу вместе с немецкими войсками для возобновления работы на своей бывшей фирме, но только в качестве инженера, так как реституции собственности нацистские власти не производили. Не были возвращены Фрёлихам ни их дом, ни дача. Сергей Фрёлих получал подряды на строительство в разных городах на оккупированной территории СССР, в частности в Смоленске. В это время он участвовал в работе Боевого союза русских националистов.

В конце 1942 года Сергей Фрёлих при посредничестве другого балтийского немца В. К. Штрик-Штрикфельдта, устроил так, чтобы его призвали в армию для того, что бы он стал офицером связи при генерале А. А. Власове. В 1943 году Семья Фрёлих поселилась в пригороде Берлина Далеме, где проживал А. А. Власов и другие руководители РОД. Он оставался в должности офицера связи до тех пор, когда осенью 1944 года, власовское движение (РОД) было переподчинено СС. С ноября 1944 по февраль 1945 года он состоял при генерале В. Ф. Малышкине, начальнике Главного организационного управления КОНРа, поддерживая оттуда связь с Власовым, и выполнял от его имени секретные поручения. В середине апреля 1945 года Фрёлих перешёл в немецкие ВВС в чине капитана на службу в штаб генерал-лейтенанта Ашенбреннера, а потом получил назначение в штаб начальника штаба ВС КОНР, генерала Ф. И. Трухина, как офицер для особых поручений.

После капитуляции он вместе со штабом ВВС КОНР был сначала интернирован американскими войсками, а потом содержался как пленный в лагере Ландау-Изар, до своего бегства в октябре 1945 года — во время ежедневного визита в лагерь медсестры Красного креста охрана открывала ворота. Сергей просто вышел, его никто не остановил. Потом он скрывался, жил под фамилией Орлов, изменил свою внешность и перебрался на юг в Мюнхен, куда в конце апреля 1945 года были эвакуированы семьи штаба ВС КОНР. На свободе он усилено работал над тем, чтобы спасать советских граждан против насильственной выдачи в Советский Союз — в его Мюнхенском доме, с риском для жизни, изготовлялись фальшивые документы.

После войны Фрёлих возобновил свою деятельность как инженер-строитель. Его старая рижская фирма переехала в Мюнхен. Он приобрёл виллу в пригороде Мюнхена — Пассинге. Сергей Фрёлих, боровшийся с коммунизмом на протяжении всей его жизни, продолжил эту борьбу и после Второй мировой войны — он выпускал в Германии журнал «Русское Зарубежье», в том числе и для нелегального распространения на территории СССР. В это период жизни близко сошёлся с С. П. Мельгуновым.

Умер в Мюнхене 15 декабря 1982 года.

Сочинения 
Ещё в бытность офицером связи при А. А. Власове, последний говорил Фрёлиху: «Напиши обо всём что ты видел, скажи им всю правду! Напиши, что мы не были предателями!». Сергей Фрёлих исполнил желание Власова. Он оставил свои воспоминания, озаглавив их «Генерал Власов. Русские и немцы между Гитлером и Сталиным». Воспоминания были изданы после смерти Фрёлиха его дочерью Ириной. Она хотела бы, чтобы книга называлась «Скажи им всю правду», но не стала менять название, данное самим автором.

Примечания

Ссылки 
 

Мемуаристы русского зарубежья
Персоналии:Русская освободительная армия
Антисоветское сопротивление
Русские националисты
Издатели Германии